WUS ist die Abkürzung für:

 World University Service, internationale Hilfsorganisation im Bildungsbereich
 Windows Update Services, ein von Microsoft geplanter Nachfolger des Software Update Services zur Updateverwaltung. Der Name wurde zwischenzeitlich jedoch in Windows Server Update Services geändert.
 Wuschel, DNA-Binde bzw. Transkriptionsfaktor für die Genexpression in Arabidopsis thaliana
 Ein Software Interface, das auf WSDL, UDDI und SOAP aufbaut

 
WUS